Alloecella är ett släkte av nattsländor. Alloecella ingår i familjen Helicophidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Nattsländor
Alloecella